Sylvia Lance e Horrie Rice hanno battuto in finale Mall Molesworth e Bert St. John 2-6, 6-4, 6-4.

Tabellone

Collegamenti esterni 
  

Australasian Championships 1923